Gleichen bezeichnet:
 Gleichen, eine Gemeinde im Landkreis Göttingen in Niedersachsen
 Gleichen (Gudensberg), einen Stadtteil von Gudensberg im Schwalm-Eder-Kreis in Hessen
 einen Ortsteil der Gemeinde Pfedelbach im Hohenlohekreis, siehe Heuberg/Buchhorn/Gleichen

Berge und Burgen:
 Die Gleichen, zwei ehemals mit Burgen besetzte benachbarte Berge im Landkreis Göttingen in Niedersachsen
 Drei Gleichen, eine Dreiergruppe von Bergen in Thüringen bzw. die Burgen auf diesen Bergen
 Burg Gleichen, eine der Burgen der Drei Gleichen
 Burgstall Gleichen, abgegangene Burg im Weiler Obergleichen der Ortschaft Heuberg/Buchhorn/Gleichen in der Gemeinde Pfedelbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Adelsgeschlechter:
 Gleichen (thüringisches Adelsgeschlecht)
 Gleichen gen. von Rußwurm
 Gleichen (sächsisch-britisches Adelsgeschlecht)
 Uslar-Gleichen

Personen:
 Alexander Gleichen (1862–1923), deutscher Physiker
 Alexander von Gleichen-Rußwurm (1865–1947), deutscher Schriftsteller
 Carl Friedrich Hatzfeldt zu Gleichen (1718–1793), österreichischer Staatsmann
 Christian Ernst von Gleichen-Rußwurm (1719–1768), markgräflich bayreuthischer Offizier
 Christoph von Gleichen († 1548), Chorbischof in Köln, Domherr in Speyer, Straßburg und Köln
 Emilie von Gleichen-Rußwurm (1804–1872), jüngste Tochter von Friedrich und Charlotte Schiller
 Ernst August Albert von Uslar-Gleichen (1783–1825), deutscher Adliger, Kurhannoverscher Offizier, Königlich Hannoverscher Kammerherr und Abgeordneter
 Harald Freiherr von Uslar-Gleichen (1905–2000), deutscher Offizier
 Heinrich von Gleichen-Rußwurm (1882–1959), jungkonservativer Publizist
 Helena Gleichen (1873–1947), britische Malerin und Adlige
 Hermann von Gleichen († 1289), Bischof von Cammin in Pommern
 Karl Heinrich von Gleichen (1733–1807), deutscher Diplomat und Schriftsteller
 Kurt von Gleichen-Rußwurm (1915–2006), deutscher Journalist, Werbeberater und Personalberater
 Ludwig von Gleichen-Rußwurm (1836–1901), deutscher Maler und Grafiker
 Ludwig III. von Gleichen († 1586), thüringischer Adliger
 Udo von Gleichen-Reinhausen (~1045–1114), Bischof von Hildesheim und Graf von Reinhausen
 Wilhelm Friedrich von Gleichen-Rußwurm (1717–1783), markgräflich bayreuthischer Offizier und Naturforscher

gleichen als Verb bezeichnet:
 Übereinstimmung oder Identität, siehe Identität (Logik)
 Ähnlichkeit, siehe Ähnlichkeit (Philosophie)

Siehe auch:

 Gleichnis (Literatur)
 Gleichung (Mathematik)
 Vergleich (Begriffsklärung)
 Ähnlichkeit (Begriffsklärung)